Matrize („Mutterform“, v. frz. matrice „Gussform“, eigentlich „Gebärmutter“, Plural Matrizen) steht für:
 Matrize (Druck), im Druckbereich eine Form zum Guss von Einzelbuchstaben oder Bleisatzzeilen
 Matrize (Genetik), Quell-DNA- oder RNA-Strang zur Duplizierung von Gensequenzen
 Matrize (Zahnmedizin), 
 Hilfsmittel beim Herstellen einer Füllung 
 das Gegenstück zur Patrize bei Geschieben beim Kombinationszahnersatz 
 Matrize, in der Verkehrsplanung international einheitlich anzuwendender Fachbegriff für (veralt., dt. ug.) Matrix
 Matrize, in der Drucktechnik eine Druckvorlage, siehe Hektografie
 Matrize, in der Gusstechnik den Hohlraum der Gussform, siehe Formenbau #Matrize
 Matrize, beim Pressen, Schmieden oder ähnlichen Verfahren die Form, in die sich das Material legt, siehe Gesenk
 Matrize, Pressvorlage bei der Herstellung von Schallplatten, siehe Schallplatte#Herstellung
 Matrize, beim Stanzen das Gegenstück zum Stempel (also die Außenform), siehe Stanzen (Verfahren)
 Matrize zur Herstellung von Pellets, siehe Flachmatrizenpresse

 
Siehe auch:

 Patrize (Gegenstück zur Matrize)
 Matrix
 Matriz